Deana est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Deana Carter (née en 1966), compositrice et chanteuse américaine
 (née en 1987), femme d'affaires américaine
Deana Lawson (née en 1979), artiste et photographe américaine
 (née en 1948), chanteuse et actrice américaine
 (née en 1964), éducatrice et professeur en droit américaine
 (née en 1989), entrepreneure et mannequin anglaise

Patronyme
 (né en 1990), gardien de but suisse au football

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom féminin